Kleintal oder Kleinthal bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Kleintal (Freiburg im Breisgau) oder Kleines Tal, Tal in der Stadt Freiburg im Breisgau; siehe Abschnitt Geographie im Artikel Kappel (Freiburg im Breisgau)
 Kleinthal (Miesbach), Dorf in der Kreisstadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern

 Kleintal (Gemeinde Übelbach), Ortschaft bzw. Kleinthal, Katastralgemeinde von Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Kleintal (Glarus), auch Glarner Kleintal, synonyme Bezeichnung für das Sernftal im Kanton Glarus
 Kleintal (Bern), deutschsprachige Bezeichnung für die Gemeinde Petit-Val im Berner Jura, Schweiz
 Kleintal (Uri) oder Chlital (Uri). Seitental im Kanton Uri; siehe Isentalerbach
 Kleintal (Zürich) oder Chlital (Zürich). Siedlung der Gemeinde Fischenthal, Kanton Zürich; siehe Abschnitt Ortsmuseum im Artikel Fischenthal

 Kleintal (Haut-Rhin), frühere Bezeichnung für das von der Kleinen Fecht durchflossene Tal im Département Haut-Rhin, Elsass; siehe Reichsstadt Münster im Gregoriental
 Kleinthal (Moselle), deutschsprachige Bezeichnung für das Dorf Kleindal der Gemeinde Longeville-lès-Saint-Avold, Département Moselle, Frankreich

 Kleintal, bis 1938 Kalwa, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Kalwa (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Chlital (Begriffsklärung)
 Großtal (Begriffsklärung)
 Kleinwalsertal